Goossen van Raesfelt de Oude - drost van Twente
Goossen van Raesfelt de Jonge - drost van Twente, zoon van Goossen van Raesfelt de Oude